Dinastía Jin puede referirse a:

 La primera Dinastía Jin (266-420), fundada por la familia Sima. Gobernó en China.
 La segunda Dinastía Jin (1115-1234), también conocida como Dinastía Jurchen. Gobernó en China.